Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 1999/2000 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 1999/2000 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die North West Eagles kamen mit 10 eingesetzten Spielern aus, während Index-IT insgesamt 18 einsetzte. Insgesamt kamen 169 Spieler zum Einsatz, von denen 31 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Colin McNab (Slough) mit 8,5 Punkten aus 11 Partien, einen halben Punkt weniger erzielten James Plaskett (Guildford) und Chris Ward (Wood Green). Mit Alexander Morosewitsch (Wood Green), Craig Pritchett (Barbican), Shanker Menon, Paul Johnstone (beide Richmond), Paul Georghiou (Bigwood), Andrew Cooper, Christopher Howell (beide Index-IT), Andrew Smith und Alex Tucker (beide Slough) erreichten 9 Spieler 100 %, wobei Johnstone und Howell je eine Partie spielten, die übrigen genannten je zwei.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1999; BEL = Belgien, BER = Bermuda, CAN = Kanada, DEN = Dänemark, ENG = England, FIN = Finnland, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HKG = Hongkong, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRL = Irland, ISL = Island, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, NZL = Neuseeland, RUS = Russland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Slough

Wood Green I. Mannschaft

Bigwood

Barbican Chess Club

Index-IT

Guildford A&DC

Silvine White Rose

Richmond

The ADs

Bristol

North West Eagles

Wood Green II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt sechs Spieler wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft von Wood Green eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Spieler werden separat für jede Mannschaft aufgeführt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 1999
Schach 2000